Happy New Year (ABBA), een nummer van ABBA uit 1980
De Engelse titel van de Franse film La Bonne Année
Happy New Year (1987), een Amerikaanse film uit 1987, een remake van bovengenoemde film
Happy New Year (ER), een aflevering van ER
Happy New Year (musical), een musical door Burt Shevelove
Happy New Year (Oneida), een album van de Amerikaanse band Oneida
Happy New Year (2011), een Amerikaanse film uit 2011 
Happy New Year (2014), een Indiase film uit 2014